CFM steht für:
 CF Montreal, kanadischer Fußballverein
 Calea Ferată din Moldova, Eisenbahngesellschaft der Republik Moldau
 Caminhos de Ferro de Moçambique, Eisenbahngesellschaft von Mosambik
 Caminhos de Ferro de Moçâmedes, ehemalige angolanische Eisenbahngesellschaft
 CFM International, französisch-US-amerikanischer Triebwerkshersteller
 Chemical Force Microscopy, englisch für Chemische Kraftmikroskopie
 Chemische Fabrik Marktredwitz, ehemaliges deutsches Chemieunternehmen
 Chlorfluormethan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Fluorchlorkohlenwasserstoffe

cfm steht für:
 , Kubikfuß pro Minute; Stoffdurchsatz, 1 cfm = 1,699 m³/h
 Falam Chin (ISO-639-3-Code), Mizo-Kuki-Chin-Sprache in Myanmar

.cfm steht für:
 Dateinamenserweiterung für ColdFusion-Markup-Language-Dateien

Abkürzung